Fagel är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Casper Fagel
 François Nicolas Fagel
 Gaspar Fagel
 Hendrik Fagel

Nederländska efternamn